Abe har flere betydninger:

 Abe – i modsætning til menneske
 Aber – den zoologiske gruppe
 En halv abe – En halv flaske snaps

Personer 
 Kenshiro Abe – en japansk kampsportsinstruktør
 Shinzo Abe – en tidligere premierminister i Japan
 Yuki Abe – japansk fodboldspiller.

Fiktion 
 Abe Sapien – en af personerne fra tegneserien Hellboy
 Abe Simpson – en af personerne fra The Simpsons

Se også 
 Halvaber– underorden under primater
 Hanuman – abeguden i hinduisme
 Spøgelsesaber – en parvorden under primaterne